Euzhan Palcy (née en 1958), réalisatrice française ;
 William Palcy (1905-1967), militaire et résistant de la France libre, compagnon de la Libération.